Brighouse Bay Golf Course is een linksgolfbaan in Kirkcudbright in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en ook 9 par 3 oefenholes. Brighouse Bay Golf Course beschikt over een driving range.

De golfbaan is opgericht in 2000.

Scorekaart
 

Golfbaan in Schotland
Dumfries and Galloway